Az 1993-as női sakkvilágbajnokság versenysorozatában a zónaversenyekről továbbjutó versenyzők részvételével a zónaközi döntőt 13 fordulós svájci rendszerű versenyben rendezték. Ebben a világbajnoki ciklusban már külön-külön országot képviseltek a felbomlott Szovjetunió egykori köztársaságai, valamint Jugoszlávia utódállamai.

A zónaközi döntő első hat helyezettje, kiegészülve az exvilágbajnokkal, valamint az előző világbajnokjelölti döntő vesztesével, illetve Polgár Zsuzsával, mint az első nővel, aki a férfiak között versenyen nagymesteri címet szerzett, kétfordulós körmérkőzésen küzdött meg a világbajnok kihívásának jogáért. A világbajnokjelölti versenysorozat végén Nana Ioszeliani szerzett jogot arra, hogy a világbajnoki címért mérkőzhessen Hszie Csün ellen. A világbajnoki döntő párosmérkőzést Hszie Csün fölényesen, 8,5–2,5 arányban nyerte, ezzel megvédte világbajnoki címét.

A zónaközi döntő 
A zónaközi döntő helyszíne 1991. novemberben Szabadka volt. A versenyre 19 ország 35 versenyzője kvalifikálta magát. A versenyt a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) szervezte. A 13 fordulós svájci rendszerű versenyen az első hat helyezett jutott tovább a  világbajnokjelöltek tornájára. Figyelemre méltó volt a kínai és a grúz versenyzők kiemelkedő szereplése, az első hét helyezett között három-három versenyző közülük került ki. Az egyetlen, aki közéjük tudott furakodni, a korábban szovjet színekben versenyző Irina Levityina ezúttal az Amerikai Egyesült Államokat képviselte.

A zónaközi döntőre három magyar versenyző kvalifikálta magát. Mádl Ildikó a 13., Verőci Zsuzsa a 18., Csonkics Tünde a 19. helyen végzett.

A versenyt az exvilágbajnok veterán grúz Nona Gaprindasvili nyerte, Peng Csao-csin előtt, aki vele azonos pontszámot ért el. Fél ponttal lemaradva követte őket a grúz Nana Ioszeliani, valamint az amerikai színekben induló Irina Levityina, az ötödik és hatodik továbbjutó helyet két kínai, Vang Pin és Csin Kan-jing szerezte meg. A versenyen holtverseny esetén a Buchholz-számítást vették figyelembe a helyezéseknél.

(A táblázatban az egyes versenyzőknél fordulónként az ellenfél – végső helyezés szerinti – sorszáma látható, előtte a „+” a győzelmet, az „=” a döntetlent, a „-” a vereséget mutatja. Az „eny.” azt jelzi, hogy az adott fordulóban a versenyző ellenfél híján erőnyerő volt, amit győzelemként könyveltek el náluk. A nigériai Sylvia Chidi két fordulóval a verseny kezdete után érkezett, nála a „-JN” a játék nélküli vereséget jelzi.)
{| class="wikitable"
|+ Női világbajnoki zónaközi döntő (Szabadka, 1991)
|-
! !! Versenyző!!Ország !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! Pont !! B-sz.
|- style="background:#ccffcc;"
| 1 || Nona Gaprindasvili|| || +14 || =28 || +2 || +17 || +21 || -9 || =3 || =5 || =7 || +12 || =4 || +6 || =10 || 9 || 67.75
|- style="background:#ccffcc;"
| 2 || Peng Csao-csin|| || =26 || +33 || -1 || +20 || +27 || =5 || =16 || +9 || +3 || =4 || =6 || +7 || =12 || 9 || 63.75
|- style="background:#ccffcc;"
| 3 || Nana Ioszeliani|| || +27 || =17 || +9 || =5 || =6 || +21 || =1 || =7 || -2 || =8 || +24 || +11 || =4 || 8½ || 61.25
|- style="background:#ccffcc;"
| 4 || Irina Levityina|| || -25 || =24 || -33 || +34 || +15 || +10 || =6 || +14 || +16 || =2 || =1 || +9 || =3 || 8½ || 59.25
|- style="background:#ccffcc;"
| 5 || Vang Pin|| || =32 || +12 || +7 || =3 || =16 || =2 || +9 || =1 || +8 || =18 || =11 || -10 || =13 || 8 || 60.00
|- style="background:#ccffcc;"
| 6 || Csin Kan-jing|| || +13 || =11 || +32 || =26 || =3 || -8 || =4 || +21 || =17 || +16 || =2 || -1 || +9 || 8 || 55.50
|-
| 7 || Ketevan Arakhamia-Grant || || =18 || =20 || -5 || +33 || +32 || +17 || +8 || =3 || =1 || -9 || +14 || -2 || +19 || 8 || 52.75
|-
| 8 || Szvetlana Matvejeva|| || =28 || =14 || +15 || =9 || +10 || +6 || -7 || =16 || -5 || =3 || =12 || =18 || +29 || 7½ || 53.25
|-
| 9 || Alisza Galljamova|| || +29 || +16 || -3 || =8 || +26 || +1 || -5 || -2 || +21 || +7 || +18 || -4 || -6 || 7½ || 52.25
|-
| 10 || Ketino Kakhiani-Gersinszka || || =31 || =26 || +18 || =16 || -8 || -4 || -15 || +33 || +20 || +25 || =13 || +5 || =1 || 7½ || 49.00
|-
| 11 || Marta Lityinszkaja-Shul|| || +22 || =6 || -21 || =32 || +25 || -16 || =27 || +20 || =15 || +17 || =5 || -3 || +18 || 7½ || 48.50
|-
| 12 || Ainur Sofieva|| || =20 || -5 || -26 || -29 || +35 || +34 || +31 || +27 || +24 || -1 || =8 || +14 || =2 || 7½ || 42.00
|-
| 13 ||Mádl Ildikó || || -6 || +29 || =20 || -21 || +23 || =25 || -14 || -22 || +30 || +28 || =10 || +25 || =5 || 7 || 44.00
|-
| 14 || Cristina Adela Foişor|| || -1 || =8 || =29 || =19 || +31 || =18 || +13 || -4 || +32 || +15 || -7 || -12 || +22 || 7 || 43.75
|-
| 15 || Daniela Nuțu-Gajic|| || -16 || +22 || -8 || +35 || -4 || =20 || +10 || +32 || =11 || -14 || +33 || -19 || +26 || 7 || 39.00
|-
| 16 || Julia Demina|| || +15 || -9 || +25 || =10 || =5 || +11 || =2 || =8 || -4 || -6 || =22 || =29 || =24 || 6½ || 45.50
|-
| 17 || Margarita Voiska|| || +30 || =3 || +23 || -1 || =18 || -7 || =25 || =19 || =6 || -11 || =27 || +33 || =20 || 6½ || 41.00
|-
| 18 || Verőci-Petronic Zsuzsa || || =7 || +34 || -10 || +28 || =17 || =14 || =21 || =24 || +25 || =5 || -9 || =8 || -11 || 6½ || 40.25
|-
| 19 || Csonkics Tünde|| || =34 || -23 || =31 || =14 || =28 || +33 || =32 || =17 || =22 || -24 || +26 || +15 || -7 || 6½ || 37.75
|-
| 20 || Vesna Basagic|| || =12 || =7 || =13 || -2 || =24 || =15 || +30 || -11 || -10 || eny. || =23 || +28 || =17 || 6½ || 36.00
|-
| 21 || Sanja Vuksanović|| || +24 || =25 || +11 || +13 || -1 || -3 || =18 || -6 || -9 || -26 || +34 || =23 || eny. || 6½ || 33.25
|-
| 22 || Gordana Marković|| || -11 || -15 || +30 || =31 || =29 || -32 || +28 || +13 || =19 || =23 || =16 || =27 || -14 || 6 || 37.25
|-
| 23 || Mirjana Marić|| || =33 || +19 || -17 || -27 || -13 || =28 || +29 || =31 || =26 || =22 || =20 || =21 || =30 || 6 || 36.25
|-
| 24 || Irina Chelushkina|| || -21 || =4 || +34 || -25 || =20 || +29 || +26 || =18 || -12 || +19 || -3 || -13 || =16 || 6 || 36.00
|-
| 25 || Anna-Maria Botsari|| || +4 || =21 || -16 || +24 || -11 || =13 || =17 || +26 || -18 || -10 || -28 || +35 || =27 || 6 || 36.00
|-
| 26 || Beatriz MacArthur|| || =2 || =10 || +12 || =6 || -9 || +27 || -24 || -25 || =23 || +21 || -19 || eny. || -15 || 6 || 35.25
|-
| 27 || Nataša Bojković|| || -3 || +30 || =28 || +23 || -2 || -26 || =11 || -12 || =31 || +34 || =17 || =22 || =25 || 6 || 34.25
|-
| 28 || Constanze Jahn|| || =8 || =1 || =27 || -18 || =19 || =23 || -22 || =35 || eny. || -13 || +25 || -20 || +33 || 6 || 29.75
|-
| 29 || Suzana Maksimović|| || -9 || -13 || =14 || +12 || =22 || -24 || -23 || eny. || =34 || +35 || +30 || =16 || -8 || 6 || 27.50
|-
| 30 || Johanna Paasikangas|| || -17 || -27 || -22 || eny. || =33 || +35 || -20 || +34 || -13 || +32 || -29 || +31 || =23 || 6 || 22.00
|-
| 31 || Sheila Jackson|| || =10 || -32 || =19 || =22 || -14 || eny. || -12 || =23 || =27 || -33 || +35 || -30 || +34 || 5½ || 
|-
| 32 || Claudia Amura|| || =5 || +31 || -6 || =11 || -7 || +22 || =19 || -15 || -14 || -30 || eny. || =35 || -34 || 5 || 24.25
|-
| 33 || K. Naung || || =23 || -2 || +4 || -7 || =30 || -19 || eny. || -10 || +35 || +31 || -15 || -17 || -28 || 5 || 22.50
|-
| 34 || Niina Koskela|| || =19 || -18 || -24 || -4 || eny. || -12 || +35 || -30 || =29 || -27 || -21 || =32 || -31 || 3½ || 
|-
| 35 || Sylvia Chidi|| || -JN || -JN || eny. || -15 || -12 || -30 || -34 || =28 || -33 || -29 || -31 || -25 || +32 || 2½ || 
|}

A világbajnokjelöltek versenye 
A zónaközi döntőből továbbjutott hat versenyző, valamint az előző világbajnoki döntő vesztese, a grúz Maia Csiburdanidze és az előző világbajnokjelölti verseny döntőse, a szerb-montenegrói Alisa Maric ezúttal kiegészült Polgár Zsuzsával, aki a nők közül elsőként teljesítette a férfiakkal vívott versenyen a nagymesteri címet. A korábbi két női sakkvilágbajnok, Nona Gaprindasvili és Maia Csiburdanidze külön elbírálás alapján mint világbajnok jutott ehhez a címhez. Az így kialakult kilencfős mezőny küzdött kétfordulós körmérkőzésen az első két helyért. A világbajnok kihívásának jogát az első két helyezett közötti párosmérkőzés döntötte el.

A versenyre 1992. novemberben Sanghajban került sor. A versenyt nagy fölénnyel, hárompontos előnnyel Polgár Zsuzsa nyerte. Mögötte holtversenyben végzett a második helyen Ioszeliani és Csiburdanidze. A holtversenyt eldöntő Sonneborn–Berger-számítás Ioszelianinak kedvezett, így ő végzett a második helyen, és vívhatott párosmérkőzést a világbajnokkal való megmérkőzés jogáért Polgár Zsuzsával.

{| class="wikitable"
|+ Női világbajnokjelöltek versenye (1992)
|-
! !! Versenyző!!Ország !! Élő-p. !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! Pont !! S–B
|- style="background:#ccffcc;"
| 1 || Polgár Zsuzsa|| || 2540 || - || 1½ || 1½ || 1 || 1½ || 1½ || 2 || 1½ || 2 || 12½ || 
|- style="background:#ccffcc;"
| 2 || Nana Ioszeliani|| || 2445 || ½ || - || 1 || 1½ || 1½ || 2 || 0 || 2 || 1 || 9½ || 70.75
|-
| 3 || Maia Csiburdanidze|| || 2505 || ½ || 1 || - || ½ || 1½ || 2 || 1½ || 1 || 1½ || 9½ || 68.75
|-
| 4 || Alisa Marić|| || 2390 || 1 || ½ || 1½ || - || 1½ || 1 || 1½ || 1 || 0 || 8 || 65.00
|-
| 5 || Csin Kan-jing|| || 2315 || ½ || ½ || ½ || ½ || - || ½ || 2 || 1½ || 2 || 8 || 56.00
|-
| 6 || Irina Levityina|| || 2415 || ½ || 0 || 0 || 1 || 1½ || - || 1 || 1½ || 1 || 6½ || 
|-
| 7 || Peng Csao-csin|| || 2370 || 0 || 2 || ½ || ½ || 0 || 1 || - || ½ || 1½ || 6 || 46.25
|-
| 8 || Nona Gaprindasvili|| || 2435 || ½ || 0 || 1 || 1 || ½ || ½ || 1½ || - || 1 || 6 || 46.00
|-
| 9 || Vang Pin|| || 2370 || 0 || 1 || ½ || 2 || 0 || 1 || ½ || 1 || - || 6 || 45.75
|}

A világbajnokjelölti verseny játszmái 
A világbajnokjelölti verseny 72 játszmája

A világbajnokjelölti döntő 
A kihívó személyét eldöntő, nyolcjátszmásra tervezett párosmérkőzésre 1993. februárban Monacóban került sor. A mérkőzésen  az ötödik játszma után Polgár Zsuzsa már 3,5–1,5-re vezetett, és már csak 1 pontra lett volna szüksége a győzelemhez. A 6. és a 8. játszmát azonban elvesztette, így a mérkőzés 4–4 arányú döntetlennel ért véget. Az első rájátszás két játszmája közül az elsőt megnyerte, a másodikat azonban elvesztette. A második rájátszás két játszmájában ugyanez történt. A szabályok szerint több rájátszásra nem került sor, hanem sorshúzással döntöttek. A szerencse Ioszelianinak kedvezett, így ő lehetett a világbajnok Hszie Csün kihívója.
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+Világbajnokjelölti döntő 1993
|-
! Versenyző!!Ország!! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! RJ1 !! RJ2 !! RJ3 !! RJ4 !! Pont
|-
| align=left | Polgár Zsuzsa||
| 1 ||style="background:black; color:white"| 1 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || 6
|-
| align=left | Nana Ioszeliani||
|style="background:black; color:white"| 0 || 0 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 || 6
|}

A világbajnokjelölti döntő játszmái 
A Polgár Zsuzsa – Ioszeliani világbajnokjelölti döntő 12 játszmája

A világbajnoki döntő 
Az 1993. októberben játszott világbajnoki döntő párosmérkőzés helyszíne Monaco volt. A 16 játszmásra tervezett mérkőzésen a világbajnoki cím elnyeréséhez 8,5 pontot kellett a kihívónak elérni, a világbajnoknak a címe megtartásához 8 pont is elég volt.

Hszie Csün két győzelemmel kezdett, majd egy döntetlen után újabb két győzelmet aratott. Ekkor Ioszeliani sötéttel nyert egy játszmát, de Hszie Csün a következő öt játszmából 4 pontot szerezve elsöprő fölénnyel 8,5–2,5 arányban győzött, és ezzel megvédte világbajnoki címét.

A világbajnoki döntő játszmái 
Hszie Csün–Ioszeliani párosmérkőzés 11 játszmája a chessgames.com-on
Hszie Csün–Ioszeliani párosmérkőzés 11 játszmája a 365chess.com-on

Jegyzetek

Források 
World Chess Championship (Women) 1991 Subotica Interzonal Tournament 
World Chess Championship (Women) 1992  Shanghai Candidates Tournament 
World Chess Championship (Women) 1993 Xie Jun–Ioseliani Title Match 
Campeonato Mundo femenino Montecarlo 1993 

Sakkvilágbajnokságok
Sakkvilágbajnokság